Station Zandberg (België), een voormalige spoorweghalte
 Stopplaats Zandberg (Nederland), een voormalige stopplaats